Le syndicat mixte Grand Saumurois est une ancienne structure administrative française d'aménagement du territoire (loi LOADDT), située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.

Historique 
Grand Saumurois naît de la fusion, le , du syndicat mixte du Pays Saumurois et du syndicat mixte du schéma directeur du Grand Saumurois.

La création, le , de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, sur un périmètre identique, entraîne la dissolution de celui-ci.

Composition 
Ce pays regroupait une communauté d'agglomération :
 Communauté d'Agglomération de Saumur Loire Développement

et trois communautés de communes :
 Communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine
 Communauté de communes du Gennois
 Communauté de communes Loire Longué

soit cinquante-huit communes :

Compétences

Fonctionnement

Présidence

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Région du Saumurois
 Arrondissement de Saumur
 Intercommunalités de Maine-et-Loire

Liens externes 
  Site officiel du syndicat mixte Grand Saumurois

Saumurois
Saumurois